The Silhouettes – gruppo musicale statunitense
 Silhouettes – canzone dei Rays del 1957
 Silhouettes – album dei Textures del 2008
 Silhouettes – singolo dei Marmaduke Duke del 2009
 Silhouettes – singolo di Avicii del 2012

Pagine correlate 
 Silhouette (disambigua)